«Инспектор уголовного розыска» — советский детективный фильм режиссёра Суламифи Цыбульник по сценарию Михаила Маклярского и Кирилла Рапопорта.

Сюжет 
Бежавший из мест заключения рецидивист Крот примкнул к группе грабителей. Во время налёта на сберегательную кассу был убит сержант милиции. Возглавивший следствие майор Головко дал в эфир информацию о якобы задержанном преступнике. Затаившиеся было бандиты вынуждены торопиться с бегством. Их поспешностью воспользовалась милиция, и оставшиеся преступники были арестованы при попытке уйти из города.

Успешной развязке помогла помощь следствию одного из налётчиков — Севы Гриневича, человека, из-за которого был на первом этапе отстранён от расследования Головко. Зоя Ткачук, знакомая Головко, виделась несколько раз с Гриневичем у их общего приятеля — художника Архипова. Только после экстренного вмешательства вернувшегося комиссара следователь смог вернуться к прерванной работе.

В ролях 
 Юрий Соломин — Сергей Иванович Головко, майор милиции
 Евгения Ветлова — Зоя Ткачук, манекенщица
 Николай Лебедев — Николай Дмитриевич, комиссар милиции
 Борис Зайденберг — Евгений Игнатьевич Миронов, следователь прокуратуры, младший советник юстиции
 Александр Голобородько — Елизар Борейко, капитан милиции
 Виктор Мирошниченко — Белоус, капитан милиции (озвучил актёр Павел Морозенко)
 Станислав Бородокин — Сева Гриневич
 Александр Мовчан — «Интеллигент», грабитель-рецидивист
 Владимир Заманский — «Крот», грабитель-рецидивист
 Лев Барашков — сотрудник уголовного розыска
 Герман Качин — Константин Шевцов
 Лесь Сердюк — Алексей Михайлович Шарун, рецидивист по кличке «Цыган»
 Михаил Водяной — фальшивомонетчик Сосин
 Владимир Анисько — Владимир Архипов, художник
 Николай Дупак — полковник Трофименко
 Юрий Сарычев — Пётр, оперативник
 Лев Перфилов — Анатолий Юрьевич Мальцев, дамский парикмахер
 Анна Николаева — Лора
 Нонна Копержинская — Каштанова, соседка Огородниковых
 Дмитрий Франько — сосед Зои
 Екатерина Крупенникова — Кира Васильевна, эксперт-криминалист
 Софья Карамаш — заведующая сберкассой
 Зоя Недбай — Нина Петровна, работница ограбленной сберкассы
 Галина Гиляровская — Нонна Чернышёва
 Маргарита Криницына — Екатерина Фёдоровна
 Неонила Гнеповская — Лорочка, администратор гостиницы
 Витольд Янпавлис — медэксперт
 Андрей Подубинский — оперативник

Съёмочная группа 
 Сценаристы: Михаил Маклярский, Кирилл Рапопорт
 Режиссёр-постановщик: Суламифь Цыбульник
 Оператор: Михаил Чёрный
 Художник: Вульф Агранов
 Композитор: Вениамин Баснер
 Текст песен Михаил Матусовский

Критика 
Киновед Елена Стишова считала, что «картина откровенно эксплуатирует актёрскую славу Соломина, компенсируя за его счет драматургические и режиссёрские издержки».

Кинокритик Всеволод Ревич оценил фильм «Инспектор уголовного розыска» наряду с фильмом «Будни уголовного розыска»: «Поставленные вполне профессионально, они, к сожалению, не выделились ничем из стандарта подобных картин, стандарта инспекторов, стандарта преступников».

См. также 
 Будни уголовного розыска (СССР, 1973)

Примечания

Литература

Ссылки 

Фильмы СССР 1971 года
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Детективные фильмы СССР
Фильмы о милиционерах
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о Киеве